Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1978. godinu je sedmi put u nizu osvojio Partizan iz Beograda.

Prva liga

Međurepublička liga

Jug

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Veloj Luci. 

Konačni poredak
 Vela Luka (Vela Luka
 Pharos (Stari Grad)
 Galeb (Makarska)
 Gusar (Sveti Filip i Jakov)
 Mladost  (Bjelovar)
 Šipan (Šipanska Luka)
 Veterani 70 (Split)

Izvori 
 Copič Miroslav:Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.

1978.